Enköping kan syfta på:

 Enköpings kommun – en kommun i Uppsala län
 Enköping – en tätort i Uppland och centralort i Enköpings kommun
 Enköpings stad – en tidigare stad och kommun i Uppsala län innan 1413–1970
 Enköpings församling – en församling i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift
 Enköpings distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Enköpings station – en järnvägsstation i Enköping
 Enköpings SK – en sportklubb i Sverige
 M/S Enköping – ett fartyg sjösatt 1868